Ньошател може да се отнася за:
 Ньошател, град в Швейцария
 Ньошател (кантон), кантон в Швейцария
 Ньошател (езеро), езеро в Швейцария